Escribano ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Escribano (1902–1972), spanischer Schauspieler
 Carlos Manuel Escribano Subías (* 1964), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Saragossa
 Irene Sánchez-Escribano (* 1992), spanische Hindernisläuferin
 Marie-Thérèse Escribano (* 1926), österreichische Sängerin und Kabarettistin
 Paco Escribano (1917–1960), dominikanischer Humorist und Entertainer
 Paquita Escribano (um 1890 – um 1970), spanische Sängerin